Криссье () — муниципалитет в районе Западного Лозаннуа в кантоне Во Швейцарии, пригород Лозанны.

Криссье впервые упоминается в 1199 году как Криссиако. В 1228 году он упоминался как Крисси.

Криссье имеет площадь, по состоянию на 2009 год, 5,51 км². Из этой площади 1,39 км², или 25,2 %, используется в сельскохозяйственных целях, а 1,46 км² (0,56 квадратных миль), или 26,5 %, покрыты лесами. Из остальной территории 2,66 км² или 48,3 % заселены (здания или дороги), 0,01 км² (2,5 акра) или 0,2 % — это реки или озера.

Известные уроженцы 
 Луи Кюршо (1826—1889), швейцарский инженер, телеграфист и первый глава Международного телеграфного бюро.
 Фреди Жирарде (род. 1936), швейцарский шеф-повар, автор блюд по традиционным французским рецептам, владелец ресторана с тремя звёздами «Мишлен» в 1971—1996 годах. Во времена Жирарде его Restaurant de l'hôtel de Ville в Криссье считался одним из лучших в мире. Сейчас (по состоянию на 2021 года) ресторан является одним из трёх в Швейцарии с тремя звёздами «Мишлен».
 Паулу Диогу (род. 1975), швейцарский профессиональный футболист португальского происхождения.

Примечания 

Города Во
Коммуны Во